Jasenovica (Ribnik)
 Jasenovica (Poreč)